Uranchlorid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Uran mit Chlor:

 Uran(III)-chlorid, UCl3
 Uran(IV)-chlorid, UCl4
 Uran(V)-chlorid, UCl5
 Uran(VI)-chlorid, UCl6